August Francke ist der Name folgender Personen:
 August Wilhelm Francke (1785–1851), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Magdeburg

Siehe auch:
 August Franke